SIT est un sigle, qui signifie :
 Solidarité internationale trinitaire ;
 Sterile insects technique, l'élevage de mâles stériles en anglais ;
 Swatch Internet Time, l'heure Internet en anglais ;
 Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, le deuxième plus grand syndicat du canton de Genève (Suisse) ;
 Systèmes d'information et télécommunications ;
 Système d'information terminal, un système d'information de l'Armée de terre (France) ;
 Système interbancaire de télécompensation, un système de télécompensation en France ;
 Special information tone (en français, tonalité d'information spéciale), un signal standard indiquant l'échec de l'établissement d'un appel téléphonique ;
 Système d'information du territoire (Système d'information géographique).
 Systematic Inventive Thinking un système d'aide à l'innovation (ASIT)
 Service intercommunal de transports, un réseau de transports publics urbains en autobus exploité par la Communauté de communes du Bassin de Pompey, dans le département français de Meurthe-et-Moselle ;
 Service d'investigation transversale, une unité de la police nationale française chargée des enquêtes pour motif politique ;
 Specific ion interaction theory, ou théorie SIT en chimie.

SIT ou sit est un code, qui désigne:
 sit, les langues sino-tibétaines, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 SIT, le tolar, l'ancienne monnaie de la Slovénie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) avant son remplacement par l'euro depuis le . Dernier taux de change fixe : 1 EUR = 239,640 SIT.